Flere personer har navnet Birger Jensen:

 Birger Jensen (skuespiller) (1945-1998) – dansk skuespiller.
 Birger Jensen (fodboldspiller) (født 1951) – dansk fodboldspiller.

Se også 
 Birger